Алет може да се односи на:

 Алет, насеље и општина у Француској
 Алет (оклоп)
 Алет (митологија)